Einar et Einarr sont des prénoms masculins pouvant désigner:

Prénom

Einar
Einár (2002-2021), rappeur suédois
 (né en 1955), joueur norvégien de football
Einar Arnórsson (1880-1955), homme politique islandais
Einar Þorsteinn Ásgeirsson (1942-2015), architecte islandais
 (1895-1971), acteur suédois
Einar Örn Benediktsson (né en 1962), chanteur islandais
Einar Bergsland (1909-1982), auteur et dirigeant sportif norvégien
Ole Einar Bjørndalen (né en 1974), biathlète norvégien
 (1906-1993), officier de marine suédois
 (né en 1943), joueur islandais de basket-ball
Einar Borch (1870-1952), écuyer et homme politique norvégien
Johan Einar Boström (1922-1977), arbitre suédois de football
 (1921-2005), poète et publiciste islandais

 (né en 1970), joueur islandais de football
 (1897-1947), collaborateur norvégien
Einar Elden (né en 1970), coureur norvégien en combiné nordique
Einar Englund (1916-1999), compositeur finlandais
 (1921-2009), culturiste suédois
 (1908-1995), homme politique américain du Michigan
 (1899-1961), accordéoniste et chanteur suédo-norvégien
Einar Forseth (1892-1988), artiste suédois
Einar Fröberg (1875-1934), acteur et scénariste suédois
 (1943-2004), homme politique norvégien
Einar Forseth (1892-1988), artiste suédois
 (né en 1994), joueur basque de football
Einar Gausel (né en 1963), joueur d'échecs norvégien
Einar Gerhardsen (1897-1987), homme d'État norvégien
Einar Gjerstad (1897-1988), archéologue suédois
Einar Már Guðmundsson (né en 1954), écrivain et scénariste islandais
Einar Gundersen (1896-1962), joueur norvégien de football
 (né en 1945), artiste expressionniste islandais
Einar Hanson (1899-1927), acteur de film muet suédois
Einar Haugen (1906-1994), linguiste et professeur américain
Einar Hein (1875-1931), peintre danois
Einar Hille (1894-1980), professeur et mathématicien américain
 (1859-1938), éditeur et nouvelliste islandais
 (né en 1949), procureur norvégien
 (1907-1943), éducateur et résistant norvégien
Einar Holbøll (1865-1927), postier danois
Einar Iversen (1930-2019), compositeur et pianiste norvégien
 (1893-1960), historien et généalogiste norvégien
 (1890-1976), peintre suédois
Einar Jónsson (1874-1954), sculpteur islandais
 (1875-1944), homme politique norvégien
Einar Kárason (né en 1955), poète et romancier islandais

Einar Riegelhuth Koren (né en 1984), joueur norvégien de handball
Einar Kristiansen (1882-1965), coureur norvégien en combiné nordique
 (1934-1996), skieur alpin finlandais
Einar Landvik (1898-1993), sauteur à ski norvégien
 (né en 1939), joueur norvégien de football
Einar Daði Lárusson (né en 1990), athlète islandais en décathlon
Einar Lindboe (1876-1953), coureur norvégien en combiné nordique
Einar Lönnberg (1865-1942), naturaliste et environnementaliste suédois
 (1907-1954), colonel américain de l'Armée de l'Air
Jens Einar Meulengracht (1887-1976), médecin danois
 (1891-1981), gymnaste olympique danois
Einar Naumann (1891-1934), botaniste suédois
 (1888-1983), artiste suédois
Einar Lurås Oftebro (né en 1998), coureur norvégien en combiné nordique
 (né en 1940), poète et parolier norvégien

Einar Olsson, joueur suédois de football
Einar Örn Benediktsson (né en 1962), chanteur populaire islandais
 (né en 1993), chanteur italo-cubain
Einar Østby (né en 1935), fondeur norvégien
, lutteur norvégien
 (né en 1937), ingénieur et armateur norvégien
Einar Rognvaldsson (858-vers 910), comte des Orcades
Bjørn Einar Romøren (né en 1981), sauteur à ski norvégien
 (1898-1979), acteur norvégien
Einar Sagstuen (né en 1951), fondeur norvégien
Einar Schleef (1944-2001), artiste allemand
Einar Sigurdsson (mort en 1020), comte des Orcades
Einar Sjöström (1882-1923), architecte finlandais
Einar Skjæraasen (1900-1966), auteur et homme politique norvégien
Einar Snitt (1905-1973), joueur suédois de football
 (1875-1941), escrimeur suédois
 (1898-1992), homme politique norvégien

 (né en 1979), musicien norvégien
 (1921-1996), athlète suédois en lancer du marteau
 (1889-1976), rameur olympique norvégien
 (né en 1947), prélat luthérien estonien
Einar Steensnæs (né en 1942), homme politique norvégien
Einar Ólafur Sveinsson (1899-1984), professeur islandais en folklore scandinave
Einar Svensson (1894-1959), joueur suédois de hockey sur glace
Einar Sverdrup (1895-1942), ingénieur et homme d'affaires norvégien
Einar Aaron Swan (1903-1940), musicien et arrangeur américain
Einar Tambarskjelve (c. 982-c. 1050), seigneur et homme politique norvégien
Einar Thorsen (né en 1966), skieur alpin norvégien
Einar Thorsteinn (1942-2015), architecte islandais
 (né en 1982), drummeur norvégien
Einar Vilhjálmsson (né en 1960), athlète islandais en lancer du javelot
Einar Wegener (1882-1931), artiste peintre et femme trans danoise

Einarr
Einarr Gilsson (XIV siècle), poète et officier islandais

Voir aussi
Einar, série de romans de l'auteur islandais Árni Þórarinsson

Homonymie de prénom
Prénom norvégien
Prénom estonien
Prénom finlandais
Prénom islandais
Prénom suédois